Rotweil steht für:
 die Kurzform von Oberrotweil, Ortsteil der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg. 
 eine Wüstung in der Gemarkung des Ortsteils Hirschlanden der Stadt Ditzingen (siehe Rotweil (Hirschlanden))
 den historischen deutschen Namen von Crvenka, eine Ortschaft in der autonomen Provinz Vojvodina, Serbien
 1938 wurde das vormalige Rudbardßen im Kreis Gumbinnen zu Rotweiler umbenannt.

Siehe auch:
 Rothweil
 Rottweil